underground – „underground” w aspekcie kulturowym
 Underground – film Emira Kusturicy
 Underground – polski zespół rockowy
 Underground – album Budki Suflera
 Underground – 7. gra z serii NFS
 metro londyńskie, nazwane The Underground
 Underground – zespół rockowo-punkowy utworzony w 2015 r. w Lubartowie
 Underground – serial stacji WGN America

Zobacz też 
 Underground Railroad – umowny szlak ucieczki amerykańskich zbiegłych niewolników
 Tony Hawk’s Underground – gra z serii Tony Hawk’s
 Digital Underground – grupa hip-hopowa, w skład której wchodził m.in. 2Pac
 Underground Sunshine – zespół z przełomu lat 60./70., grający Rock psychodeliczny
 August Underground – pierwsza część trylogii horrorów